Hass hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Personas
Hagen Hass, botánico alemán
Robert Hass, poeta estadounidense ganador del Premio Pulitzer
Hans Hass, pionero del buceo con escafandra autónoma y de la filmación de documentales
Hans Hass (actor), actor y cantante germano austriaco

Además
Aguacate Hass